Katići je lahko:
 Katići, Bosna in Hercegovina
 Katići, Srbija